Sabato è un giorno della settimana. Può riferirsi anche a:

Persone 

 Antonio Sabato – calciatore italiano
 Antonio Sabàto – attore italiano
 Antonio Sabàto Jr. – attore e modello italiano naturalizzato statunitense, figlio di Antonio, attore a sua volta
 Donato Sabato – ingegnere e dirigente pubblico italiano
 Ernesto Sabato – scrittore argentino
 Raffaele Sabato – magistrato italiano
 Rocco Sabato – calciatore italiano

Altro 
 Sabato – festa ebraica
 Sabato – fiume dell'Appennino campano
 Sabato – nome proprio italiano maschile
 Sabato (Saturday) – romanzo di Ian McEwan del 2005
 Il Sabato – settimanale italiano
 Sabato – singolo di Jovanotti del 2014